Hot Car Competições é uma equipe de corridas automobilisticas, fundada em 1980, por Amadeu Rodrigues.

Ligações externas 
 

Equipes de automobilismo do Brasil
Equipes de Stock Car